Змеебородник, или Ландышник, или Офиопогон (), — род травянистых растений семейства , распространённый в умеренно теплых, субтропических и тропических районах Центральной, Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии.

Ботаническое описание 
Многолетние травы. Корневища короткие утолщённые и длинные тонкие. Корни мочковатые. Листья прикорневые или стеблевые, собранные в пучки или очерёдные, линейные или продолговатые.

Цветки обоеполые, на коротких цветоножках, собраны по 3—8 в кисть или метёлку; прицветники мелкие. Околоцветник от колокольчатого до плоского; листочков (долей) 6, свободных или внизу сросшихся. Тычинок 6; тычиночные нити обычно очень короткие, короче пыльников. Завязь полунижняя, трёхгнёздная, с 2 (—6) семяпочками в каждом гнезде; столбик 1; рыльце головчатое, мелкое. Семена округлые, синие или лилово-чёрные, ягодообразные.

Виды 
Род включает 77 видов:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Нолиновые
Флора Центральной Азии
Флора Южной Азии
Флора Юго-Восточной Азии
Флора Восточной Азии